Der Begriff Jama’are bezeichnet:

 Jama’are (Nigeria), eine Stadt und Verwaltungsbezirk in Nigeria
 Jama’are (Fluss), einen Fluss in Nigeria